Teerofen steht für:

 Pechofen, Anlage zur Herstellung von Holzteer und Holzessig

Teerofen ist der Name von Ortsteilen und Siedlungen

 in Deutschland:
 Teerofen (Basedow), Gemeinde Basedow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Carpin), Gemeinde Carpin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Eggesin), Stadt Eggesin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Lalendorf), Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Marlow), Stadt Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Oranienburg), Stadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Teerofen (Plau am See), Stadt Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Teerofen (Schenkendöbern), Gemeinde Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Teerofen (Tauer), Gemeinde Tauer im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Teerofen (Wiesenburg/Mark), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenburg Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg

 in Polen:
 Teerofen, bis 1945 deutscher Name von Smoląg, Gemeinde Wałcz, Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern
 Teerofen, bis 1945 deutscher Name von Smolary Bytnickie, Gemeinde Bytnica, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus

Teerofen ist Namensbestandteil folgender Ortsteile und Siedlungen:

 Albrechts Teerofen, Bestandteil des Ortsteils Wannsee im südwestlichen Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin
 Below Teerofen, Stadt Wesenberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Damelanger Teerofen, Siedlung in der Zauche im heutigen Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg)
 Gegenseher Teerofen, Gemeinde Ahlbeck im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Godendorfer Teerofen, Gemeinde Godendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Groß Quassower Teerofen, Gemeinde Userin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Müggenburger Teerofen, Stadt Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Schillersdorfer Teerofen, Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Wooster Teerofen, Gemeinde Neu Poserin im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Siehe auch: Theerofen